Корінна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Корінна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Корінна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці